Barbara Ferrell (née en 1947), athlète américaine ;
 Clelin Ferrell (né en 1997), joueur américain de football américain ;
 Conchata Ferrell (1943–2020), actrice américaine ;
 Jeff Ferrell (né en 1990), joueur américain de baseball ;
 Rachelle Ferrell (née en 1961), chanteuse de jazz américaine ;
 Rod Ferrell (né en 1980), meurtrier américain ;
 Wes Ferrell (1908-1976), joueur américain de baseball ;
 Will Ferrell (né en 1967), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Yogi Ferrell (né en 1993), basketteur américain.

Patronyme irlandais